Bart Stevens e Tim van Rijthoven erano i detentori del titolo ma solo Stevens ha scelto di partecipare in coppia con Luke Johnson.

In finale Jonathan Eysseric e David Pel hanno sconfitto Dan Added e Albano Olivetti con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Jonathan Eysseric /  David Pel (campioni)
  Dan Added /  Albano Olivetti (finale)

  Théo Arribagé /  Fabien Reboul (semifinale) 
  Fabian Fallert /  Hendrik Jebens (semifinale)

Wildcard 

  Gabriel Debru /  Benoît Paire (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Rennes 2022